Boulder ( ‚Felsblock‘) steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Australien:
 Boulder (West Australia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boulder (Colorado) im Boulder County
 Boulder (Illinois)
 Boulder (Montana)
 Boulder (Idaho)
 Boulder (Illinois)
 Boulder (Montana)
 Boulder (Utah)
 Boulder (Virginia)
 Boulder (Wyoming)
 Boulder City, Nevada
 Boulder Flats, Wyoming
 Boulder Hill, Illinois
 Boulder Junction (Colorado)
 Boulder Junction (Nevada)
 Boulder Junction (Wisconsin), im Vilas County
 Boulder Junction (Town), Town(ship) im Vilas County, Wisconsin
 Boulder Oaks, Kalifornien
 Boulder Town, Utah

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Boulder Branch, Swain County, North Carolina
 Boulder Chain Lakes Creek, im Custer County, Idaho
 Boulder Flat Creek, Humboldt County, Kalifornien
 Boulder Fork, im Douglas County, Missouri
 Boulder Gulch, im Flathead County, Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Boulder Bridge and Ross Drive Bridge, in Washington, DC, ID-Nr. 80000348
 Boulder Cabin, in Cache, Oklahoma, ID-Nr. 81000456
 Boulder City Historic District, in Boulder City, NV, ID-Nr. 83001107
 Boulder County Poor Farm, in Boulder, Connecticut, ID-Nr. 01000969
 Boulder Crescent Place Historic District, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 87001555
 Boulder Dam Hotel, in Boulder City, NV, ID-Nr. 82003210
 Boulder Dam Park Museum, in Overton, NV, ID-Nr. 96000126
 Boulder Elementary School, in Boulder, Utah, ID-Nr. 85000805
 Boulder Fortress (LA 55828), in Tierra Amarilla, New Mexico, ID-Nr. 86003630
 Boulder Hot Springs Hotel, in Boulder, Montana, ID-Nr. 79001403
 Boulder Lake Site, in Doty, Wisconsin, ID-Nr. 02000073
 Boulder Valley Grange No. 131, in Lafayette, Connecticut, ID-Nr. 87002009
 Boulder-on-the-Park, in Tulsa, Oklahoma, ID-Nr. 03000872

Sonstige:
 Boulder Bay, Kalifornien
 Boulder Burial, aus Megalithen errichtetes Grab
 Boulder Cones, Bergkegel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Boulder Dam, anderer Name des Hoover Dam
 Boulder Point, Landspitze der Stonington-Insel, Marguerite Bay, Grahamland, Antarktika
 Boulder Pavement, Ebene im Viktorialand, Antarktika
 Boulder Rock, Klippe in der Robertson Bay, Viktorialand, Antarktika
 (8489) Boulder, Asteroid

Siehe auch:
 Boulder-Gruppe, Gruppe, die eine Messung der Lichtgeschwindigkeit durchgeführt hat
 Boulder Creek
 Boulder Island
 Boulder Lake
 Boulder Park
 Boulder Pass
 Boulder River
 Bouldern, das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt
 The Boulders
 Bolder
 Boulter